Cressa kan syfta på:

 Cressa (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Cressa (växter) – ett släkte av växter

Geografi

Italien 

 Cressa, Novara, kommun, Piemonte, Provincia di Novara, 

Robotskapade Italienförgreningar